"Cartas Pra Você" é o terceiro single oficial da banda de rock NX Zero do álbum Agora. A música é uma balada rock (a segunda lançada pela banda) e esteve na trilha da temporada 2008 de Malhação. A música está sendo lançada oficialmente pela banda com direito a clipe e tudo e fazendo mais um sucesso nas paradas(chegando em #7). A faixa conta com os backing vocals de Karin Hils e Aline Wirley.

Clipe 
O clipe foi dirigido por Paulo Caruso e foi lançado no dia 20 de maio nos canais MTV Brasil e Multishow no programa TVZ.

O clipe mostra a banda fazendo a performance da canção em um estúdio fechado. Depois de um tempo, o vocalista Di Ferrero pega uma carta (para parecer similar ao titulo da canção) e começa a queimá-la, joga-a no estúdio, onde tudo começar a queimar, então eles terminam de cantar a canção no estúdio invadido pelas chamas e o clipe termina.

Sucesso nas Paradas 
A música já tinha entrado nas paradas do Hot 100 Brasil em 2008, quando a música tocava em Malhação, ficando na posição #54.

Em Maio de 2009, quando foi lançada oficialmente,a música reentrou nas paradas na posição 44. Na segunda semana nas paradas, a música deu um grande pulo para #16 (devido ao lançamento do clipe e do aumento de execução nas rádios), já se tornando mais um sucesso para a banda.

Depois, subiu para #13, depois #11 e depois foi para a 7ª posição, e logo mais alcançou a posição #3, sendo mais um sucesso da banda.

Em Outubro de 2009, o single ganhou um prêmio no Video Music Brasil 2009 na categoria Hit do ano.

Singles de 2008
Canções gravadas por NX Zero
Baladas de música pop